Łabajowa – skała na Wyżynie Olkuskiej w miejscowości Bębło (w centrum wsi)
 Łabajowa – skała na Wyżynie Olkuskiej w miejscowości Bębło (w Dolinie Będkowskiej)
 Łabajowa Góra – wzniesienie w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Jaskinia Łabajowa – jaskinia w skale Łabajowa w Dolinie Będkowskiej